Experience (, «переживание», «впечатление») может означать:

Игры 
 Experience, также «экспириенс», «экспа» (от английского сокращения слова «experience» — XP (экс-пи)) — условное обозначение достижений персонажа компьютерных игр, выраженное в числовом эквиваленте.
 EXperience112 — компьютерная игра в жанре квест 2007 года.

Музыка 
 Experience — концертный альбом Джими Хендрикса 1971 года.
 Experience — студийный альбом Глории Гейнор 1975 года.
 Experience — дебютный альбом The Prodigy 1992 года.
 Experience the Divine: Greatest Hits — сборник Бетт Мидлер 1993 года.
 Experience — концертный альбом Иоланды Адамс 2001 года.
 Experience: Jill Scott 826+ — концертный альбом Джилл Скотт 2001 года.
 «Experience» — песня Дайаны Росс 1985 года.

См. также